Arracher Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Arracher Bach (Weißer Regen), linker Zufluss zum Weißen Regen bei Arrach, Landkreis Cham, Bayern
 Arracher Bach, oberer Abschnitt der Wiesent (Donau) zwischen Großem Hammerweiher und Stausee Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern